Риквани́ — село в Ботлихском районе Дагестана. Центр сельского поселения Сельсовет «Рикванинский».

География 
Расположено в 15 км к северо-востоку от села Ботлих, на реке Унсатлен.

Население

Примечания 

Населённые пункты Ботлихского района